Koninklijke Rupel Boom Football Club is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse Boom. Rupel Boom is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 2138, en heeft blauw, wit en zwart als clubkleuren. Rupel Boom FC ontstond door de fusie van Rupel Sportkring en Boom FC in 1998.

Geschiedenis

Rupel SK
Op 13 maart 1934 werd de club Rupel Sportkring (Rupel SK) opgericht. De club sloot aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg stamnummer 2138 toegekend. De club begon in de lagere regionale reeksen, maar kon na de Tweede Wereldoorlog opklimmen tot in de nationale reeksen. In 1946 speelde men voor het eerste in Bevordering, toen de Derde Klasse. De club zakte daaruit even in 1948, maar keerde na één jaar terug en kon er in 1951 zelfs zijn reeks winnen. Men promoveerde zo voor het eerst naar de nationale Tweede Klasse. Rupel SK eindigde echter op twee na laatste en zakte na een jaar terug naar Derde Klasse. Twee jaar later zakte men zelfs verder naar Vierde Klasse, dat ondertussen de nieuwe bevorderingsklasse was geworden.

Rupel SK kon er zich nog enige tijd handhaven, maar uiteindelijke zakte men helemaal weg in de provinciale reeksen. De club heette na het krijgen van de koninklijke titel K. Rupel SK. In 1980 kon Rupel uit de lagere reeksen nog even opklimmen tot in Eerste Provinciale, maar na een jaar zakte de club weer weg. In de jaren 90 zakte men zelfs naar Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau in de structuur van het Belgisch voetbal.

K Rupel Boom FC
In 1998 speelde Rupel SK in Derde Provinciale. Men ging een fusie aan met K. Boom FC. Boom droeg stamnummer 58 en had vele seizoenen in de hogere nationale reeksen gespeeld, waaronder diverse seizoenen in Eerste Klasse. In de jaren 90 kende die ploeg echter financiële en sportieve problemen en was van korte tijd uitgezakt van Eerste Klasse naar Eerste Provinciale. De nieuwe fusieclub werd K. Rupel Boom FC gedoopt en speelde in de plaats van Rupel SK verder met stamnummer 2138. Het stamnummer 58 van Boom werd geschrapt. De club ging spelen in het Gemeentelijk Parkstadion van Boom FC.

De fusie gaf een nieuw elan aan de club. Rupel Boom promoveerde naar Tweede Provinciale in 1999. In 2001 steeg men verder naar Eerste Provinciale en in 2004 bereikte men weer de nationale reeksen met een promotie naar Vierde Klasse. Rupel Boom haalde daar meteen de eindronde, en na een winst in de verlengingen tegen UR Namur stootte men zelfs meteen door naar Derde Klasse. Dit verblijf duurde slechts een seizoen en Rupel Boom ging weer naar Vierde Klasse in 2006. In 2008 dwong men via de eindronde echter opnieuw promotie af.

Na de terugkeer naar Derde Klasse deed K. Rupel Boom FC elk jaar mee voor de promotie. Tijdens het seizoen 2009/10 stond men zelfs lange tijd op de eerste plaats, maar moest men zich uiteindelijk tevreden stellen met het spelen van de eindronde. In de finale van deze eindronde werd Centre verslagen met 1-0 (heen) en 4-4 (terug), waardoor Rupel Boom toch promotie afdwong naar Tweede Klasse. Dit eerste seizoen in Tweede eindigde men echter voorlaatste, waardoor men na een jaar weer degradeerde naar Derde Klasse.

In de Beker van België van 2011/12 schakelde Rupel Boom de eersteklassers OH Leuven en RSC Anderlecht uit. Na een dubbele confrontatie met RAEC Mons werd Rupel Boom uitgeschakeld in de kwartfinale.

Na 7 seizoenen 3e klasse (en sinds 2016 in de hervormde 2e Amateur), speelde Rupel Boom in 2018 kampioen in 2e Amateur. In het seizoen 2018-2019 zal de club uitkomen in de hoogste amateurreeks.

Op 26 maart 2019 maakt Rupel Boom bekend dat de club in handen komt van de eigenaars van Beerschot Wilrijk. De overname heeft voornamelijk impact op de jeugdwerking. De naam en clubkleuren blijven ongewijzigd. 
Wegens geschillen ging deze overname echter niet door, hierdoor is de club anno 2021 nog steeds zelfstandig.

Resultaten

Spelerskern 2020-2021 

  = Aanvoerder

Technische staf 2020-2021

"De Gouden Schoenen" van Rupel Boom FC 
Een zeer belangrijke afsluiter van de voetbalcompetitie is telkenmale opnieuw de uitreiking van "De Gouden Schoen" aan de meest verdienstelijke speler van K.Rupel Boom FC van dat voorbije seizoen. Dit initiatief gaat uit van supportersvereniging De Steenbakkers.

Bekende (ex-)spelers

Ex-trainers 
  Pierre Brits
  Raoul Peeters
  Urbain Spaenhoven
  Peter Van Wambeke
  Yves Cloots
  Johan Houben
  Frank Staes

Externe link 
 Officiële website
Instagram account: https://www.instagram.com/k_rupel_boom_fc/

Boom
Sport in Boom (België)
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)